«Конец дня» () — кинофильм режиссёра Жюльена Дювивье, вышедший на экраны в 1939 году.

Сюжет 
Знаменитый театральный актёр Рафаэль Сен-Клер, прославившийся ролями героев-любовников, завершает карьеру и отправляется на покой в пансионат для пожилых актёров. Здесь он встречает своего давнего соперника Марни, высоко ценимого коллегами и критиками, но при этом непопулярного у зрителей. Карьера Марни пошла под откос после самоубийства его жены, соблазнённой и брошенной Сен-Клером. Самым же «громким» жителем пансиона является нарушитель спокойствия Кабриссад — вечный дублёр, так и не получивший свою минуту славы. Поглощённые личными взаимоотношениями, герои не догадываются, что из-за финансовых неурядиц само существование пансиона оказывается под вопросом...

В ролях 
 Виктор Франсен — Марни
 Мишель Симон — Кабриссад
 Луи Жуве — Рафаэль Сен-Клер
 Мадлен Озере — Жаннетта
 Александр Аркийер — месье Люсьен
 Артюр Девер — режиссёр
 Сильви — мадам Тусини
 Жоффр — Филемон
 Шарль Гранваль — Добонн
 Пьер Манье — Ларош
 Габи Андре — Даниэль
 Морис Шуц — Верней

Награды и номинации 
 1939 — участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.
 1939 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую мужскую роль (Мишель Симон), а также попадание в список лучших иностранных фильмов года.
 1939 — номинация на премию Нью-Йоркского общества кинокритиков за лучший фильм на иностранном языке.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы об актёрах